Курмансай — село, Мартуцький район, Актюбінська область, Казахстан
 Курмансай — село, Домбаровський район, Оренбурзька область, Росія